Caterina Barbieri (n. 1978) – vero nome di Missincat, cantautrice italiana
 Caterina Barbieri (n. 1990) – musicista italiana